pre-Judaïstische Kanaänitische mythologie
 Joodse mythologie
Messias
Agada (rabbijnse literatuur)
Kabbala